Autobahn kan kan henvise til:

 Vejsystem
 Tyske motorveje

 Andet
 Autobahn Country Club - racerbane i USA
 Autobahn (album) - Kraftwerk's album fra 1974
 "Autobahn" (sang), af Kraftwerk